The Darkness (banda), inglesa 
Darkness (canção de Aerosmith)
Darkness (canção de Darren Hayes)
The Darkness (revista em quadrinhos)
The Darkness (jogo eletrônico), jogo eletrônico baseda nesta série
Darkness (filme), com Anna Paquin
The Darkness (filme), com Kevin Bacon

Desambiguação